Мартіна Хінгіс і Анна Курнікова були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, у фіналі перемігши пару Ніколь Арендт і Манон Боллеграф з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Посилання 

парний
Тур WTA 2000